Californication – album dei Red Hot Chili Peppers
Californication – singolo dei Red Hot Chili Peppers
Californication – serie televisiva statunitense